Carlo Emanuele I di Savoia (1562-1630) – Marchese di Saluzzo (dal 1588), Duca di Savoia, Principe di Piemonte e Conte d'Aosta, Moriana e Nizza dal 1580 al 1630
 Carlo Emanuele II di Savoia (1634-1675) – duca di Savoia, principe di Piemonte, marchese di Saluzzo, conte d'Aosta, Conte di Moriana e Contea di Nizza dal 1638 al 1675
 Carlo Emanuele III di Savoia (1701-1773) – re di Sardegna, duca di Savoia, marchese di Monferrato, marchese di Saluzzo, principe di Piemonte e conte d'Aosta, della Moriana e di Nizza dal 1730 al 1773
 Carlo Emanuele IV di Savoia (1751-1819) – duca di Savoia e re di Sardegna dal 1796 al 1802
 Carlo Emanuele di Savoia-Carignano (1770-1800) – sesto Principe di Carignano
 Carlo Emanuele di Savoia-Nemours (1567-1595) – figlio di Giacomo di Savoia-Nemours e di Anna d'Este. In gioventù portò il titolo di Conte di Ginevra